Краснооктябрьское сельское поселение — муниципальные образования в России:
 Краснооктябрьское сельское поселение (Адыгея)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Белгородская область)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Владимирская область)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Волгоградская область, Алексеевский район)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Волгоградская область, Палласовский район)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Волгоградская область, Среднеахтубинский район)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Омская область)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Ростовская область)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Татарстан)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Челябинская область)
 Краснооктябрьское сельское поселение (Чувашия)

См. также
 Сельское поселение Краснооктябрьский (Самарская область)